Les lettres VMO peuvent correspondre à :
 Vlaamse Militanten Orde ;
 VMO ou VOM, un véhicule multioccupants.
 VMO ou Vmo, vitesse maximale en opération d'un aéronef